Pavel Soukup (ur. 1965) – czeski kolarz torowy
 Pavel Soukup (ur. 1971) – czeski lekkoatleta, średniodystansowiec